El término brasero puede hacer referencia a:

Brasero, recipiente en el que se echan brasas o se hace lumbre para calentarse. En México, por extensión, sitio de la lumbre, fogón. En Argentina, los antiguos braseros de trípode han dado nombre a un tipo de estribo de plata. 
Brasero, sirviente de la casa real que llevaba la brasa.
Brasero, software grabador de discos ópticos.
Roberto Brasero, hombre del tiempo español.

Homófonos
 Bracero